Вильнёв-о-Шмен () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эрви-ле-Шатель. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10422.

Коммуна расположена приблизительно в 140 км к юго-востоку от Парижа, в 105 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 29 км к юго-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2017 год составляло 185 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 121 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 99 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 81,8 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 99 активных работали 96 человек (49 мужчин и 47 женщин), безработных было 3 (2 мужчины и 1 женщина). Среди 22 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об